Branicki ist ein bedeutendes polnisches Adelsgeschlecht der Szlachta. Die weibliche Form des Namens lautet Branicka.

Die Adelsfamilie Branicki bestand aus zwei Linien, einer älteren, die der Wappengemeinschaft Gryf angehörte (im 18. Jahrhundert im Mannesstamm ausgestorben) und einer jüngeren Linie, die das Wappen Korczak trug und mit Adam Branicki († 1947) in männlicher Linie ausstarb.

Bedeutende Träger dieses Namens waren/sind unter anderem:

 Jan Klemens Branicki de Gryf (1689–1771), Feld- und Großhetman der Polnischen Krone
 Franz Xaver Graf Branicki (1730–1819) war Kammerherr (podstoli) des polnischen Königs Stanislaus Poniatowski, der ihn mit Ehren überhäufte. Er war auch Feld- und Großhetman der Polnischen Krone, Mitbegründer der Konföderation von Targowica. Der Großmarschall der Krone war mit Alexandra Baronesse Engelhardt, einer Nichte des Fürsten Gregor Potemkin, des Günstlings der Zarin Katharina II., verheiratet. Im März und April 1765 hielt er sich als Gesandter des polnischen Königs zu Verhandlungen mit Friedrich dem Großen in Berlin auf.

Fußnoten 

Polnisches Adelsgeschlecht